Snowman steht für:
 Snowman (Pferd)
 DJ Snowman, Schweizer DJ 
 Mount Snowman, Berg auf Ridley Island 
 The Snowman, Kinderbuch von Raymond Briggs (1978)

Siehe auch:
 Snowman’s Land 
 Help! My Snowman’s Burning Down
 Frosty the Snowman 
 Schneemensch
 Schneemann (Begriffsklärung)
 Der Schneemann